Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 5 августа.

Призёры

Финал 

SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997